Любовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Коски.

Главой поселения и Главой администрации является Гришина Ольга Юрьевна.

Географические данные 
 Расположение: южная часть Рославльского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Екимовичским сельским поселением
 на востоке — с Ивановским сельским поселением
 на юго-востоке — с Брянской областью
 на юго-западе — с Пригорьевским сельским поселением
 на западе — с Волковичским сельским поселением
 на северо-западе — с Кирилловским сельским поселением
 на севере — с Костырёвским сельским поселением
 Крупные реки: Остёр.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»).
 По территории поселения проходит железная дорога Рославль — Фаянсовая, имеются станции: Аселье, О.п. 23-й км.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Любовское сельское поселение к 1 января 2019 года были включены все населённые пункты упразднённого Костырёвского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 30 населённых пунктатов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Рославльского района
Муниципальные образования Рославльского района